Rytschagow (russ. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Wassiljewitsch Rytschagow (1911–1941), sowjetischer General, Oberkommandierender der Luftstreitkräfte